Příjmení Hering nosí více osob:

 Ewald Hering (1834–1918) – německý fyziolog
 František Adolf Hering (1853–1910) – český inženýr, ředitel Ringhofferových závodů
 Gottlieb Hering (1887–1945) – německý důstojník SS, velitel koncentračního tábora
 Jan Jiří Hering – pražský malíř portrétů a náboženských obrazů raného baroka ze 2. čtvrtiny 17. století

Externí odkazy